Audie England (Los Angeles, 9 de outubro de 1972) é uma atriz estadunidense que já fez vários papéis no cinema e na televisão. Seus papéis mais famosos são em Mortal Kombat Conquest como a princesa Kitana e em Hercules: The Legendary Journeys.

Filmografia 
 The Beach Boys: An American Family  (2000) (TV)
 Soundman  (1999)
 A Place Called Truth  (1998)
 Shame Shame Shame  (1998)
 Ice  (1998) (TV)
 Free Enterprise (1998)
 Legion (1998) (TV)
 Atormentado pelo Passado(1996)
 Rule of Three (1996)
 Miami Hustle (1996) (TV)
 Venus Rising(1995)
 Love and Happiness (1995)
 Delta of venus (1995)
 W.E.I.R.D. World (1995) (TV)

Televisão 
 Mortal Kombat Conquest: Vengeance (1999)
 Mortal Kombat Conquest: Shadow of a Doubt (1999)
 Diagnosis Murder: Rescue Me (1999)
 Hercules Viagens Míticas: Heedless Hearts (1996)
 The Single Guy: Babysitting (1995)
 Red Shoe Diaries: Divorce, Divorce 
 Red Shoe Diaries: Laundrymat
 Red Shoe Diaries: Hotline 
 Red Shoe Diaries: Liar's Tale 
 Red Shoe Diaries: Jake's Story

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos